Жозе Валентин Фиалью де Алмейда (; , Вила-де-Фрадеш, Алентежу, Португалия — , Куба (Португалия)) — один из крупнейших португальских писателей XIX века. Видный представитель натурализма в литературе Португалии.

Биография 
Сын учителя. В 1866 году семья переехала в Лиссабон, где он посещал школу. В возрасте 15 лет из-за материальных трудностей вынужден был покинуть школу-интернат, работал учеником фармацевта.

С 1879 года изучал медицину в университете. В 1880 году основал литературный журнал «A Cronica», в котором публиковал статьи под псевдонимом Valentim Demonio.

Творчество 
Свои первые литературные пробы начал в 1877 году, в 1881 году впервые опубликовал их, в португальских газетах Correo da Amanha, O Contemporaneo, Os Dois Mundos, O Reporter. В 1892 в Порту опубликовал свою первую книгу — сборник рассказов «Contos», посвящённый Камилу Каштелу Бранку.

Тяжелое детство и лишения юность позволили писателю внимательно присмотреться к жизни трудящихся и бедствующих слоев общества и отнестись к ним с глубоким сочувствием. Их изображению посвящён целый ряд его рассказов. Другие его произведения являются критическим (то ироническим, то порою и остро-сатирическим) изображением буржуазного общества.

Находясь под влиянием произведений Эмиля Золя, Жозе де Алмейда в то же время не чужд импрессионистических тенденций, приводящих к лирическому восприятию событий или к карикатурному, приближающемуся к памфлету, воспроизведению их.

Будучи редактором ежемесячного журнала «Os gatos» (1889—1894), опубликовал многие из своих произведений.

Один из лучших мастеров португальского языка, прозаик уделял больше внимания яркости описания и чёткости характеристики, чем композиционной стройности целого, так что многие из его рассказов приближаются к очерку или эскизу. Посвящая большую часть своих произведений родной провинции (Алентежу), описывая её во всём разнообразии её пейзажей, типов, социальных отношений и явлений, умел ставить, однако, свою тему широко и серьёзно, перерастая из регионального (провинциального) автора в писателя с европейским кругозором.

Избранные сочинения 
Лучшие из сборников его рассказов:
 «Рассказы» (Contos, 1881),
 «Город порока» (A Cidade do Vivica, 1882),
 «Страна винограда» (O país das uvas, 1893),
 «Галантный Лиссабон» (Lisboa galante, 1899),
 «Galiza» (1905),
 «Saibam Quantos…» (1912),
 «Aves Migradoras» (1914),
 «A taça do rei de Tule e outros contos» (2001).

Примечания

Ссылки 
 Статья в Литературной энциклопедии
 Фиальо де Алмейда (Fialho de Almeida)

Португальские писатели
Писатели Португалии
Писатели по алфавиту
Журналисты Португалии
Литература Португалии
Писатели XIX века
Писатели XX века